Бокасса́ () — фамилия центральноафриканского диктатора Жана-Беделя Бокассы и его потомков.

Значения 
 Бокасса, Жан-Бедель (1921—1996) — диктатор; президент Центральноафриканской Республики (1966—1976) и император Центральноафриканской Империи (как Бокасса I; 1976—1979).
 Бокасса, Жан-Бедель (младший) (род. 1973) — кронпринц и наследник престола Центральноафриканской Империи. С 1996 года — претендент на престол Центральноафриканской Империи.
 Бокасса — императорская династия, основанная Жаном-Беделем Бокассой.